Ian Gray (acteur), Brits acteur
 Ian Gray (voetballer) (1963-2010), Australisch voetballer
 Ian Gray (atleet) (*1963), middenafstandsloper uit Belize